Het ATP-toernooi van München 2018 (met de officiële naam BMW Open by FWU AG) werd gespeeld van 30 april tot en met 6 mei 2018. Er werd gespeeld op de outdoor gravelbanen van de Münchener Tennis- und Turnierclubs Iphitos in de Duitse stad München.

Het toernooi van 2018 trok 38.701 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Afmeldingen 
Voor het toernooi
  Andrej Roebljov → vervangen door  Mikhail Kukushkin

Opgaven 
  Dustin Brown - blessure linker kuitspier

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

München
ATP-toernooi van München